Лукаше́вич (, ) — белорусская и польская фамилия.

Известные носители 
 Лукашевич, Александр Казимирович (род. 1959) — российский дипломат.
 
 
  (1939—1997) — белорусский акушер-гинеколог, доктор медицинских наук.
 Лукашевич, Виктор (род. 1972) — латвийский футболист.
 Лукашевич, Виталий Григорьевич (род. 1948) — украинский учёный-правовед.
 Лукашевич, Давид Андреевич (1906—?) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Лукашевич, Ежи (1931—1983) — польский политик времён ПНР, член Политбюро ЦК ПОРП.
 Лукашевич, Илья Игоревич (род. 1998) — белорусский футболист, защитник.
 Лукашевич, Каролина Осиповна — польская и русская актриса, режиссёр.
 Лукашевич, Клавдия Владимировна (1859—1937) — русская писательница, педагог.
 Лукашевич, Леонид Николаевич (1921—1980) — советский государственный деятель.
 Лукашевич, Максим Андреевич (род. 1992) — белорусский футболист.
 Лукашевич, Надежда Павловна (род. 1949) — российская певица, солистка трио «Меридиан», актриса.
 
 Лукашевич, Олег Вацлавович (род. 1972) — белорусский телеведущий, журналист, режиссёр, фотограф, издатель, общественный деятель.
 Лукашевич, Ольгерд (род. 1946) — польский актёр театра и кино.
 Лукашевич, Платон Акимович (ок. 1809—1887) — российский этнограф и лингвист-любитель.
 Лукашевич, Сильвиуш Болеславович (1850—1912) — заслуженный профессор петербургского Института гражданских инженеров.
 Лукашевич, Станислав Михайлович (1935—2011) — председатель Минского городского исполнительного комитета с августа 1977 года по январь 1980 года.
 Лукашевич, Степан Владимирович (1853—1934) — русский морской офицер и общественный деятель, член Государственной думы от Полтавской губернии.
 Лукашевич, Татьяна Николаевна (1905—1972) — советский кинорежиссёр, сценарист.
 Лукашевич, Юзеф (1799—1873) — польский историк, библиограф, исследователь истории народного образования.
 Лукашевич, Юзеф (1863—1928) — участник русского революционного движения, польский геолог.

См. также

Примечания